Флаг муниципального образования Се́веро-Енисе́йский район Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Ныне действующий флаг утверждён 23 сентября 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7200.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с зелёной полосой вдоль нижнего края (шириной в 1/10 ширины полотнища), на которой стоят два жёлтых восстающих сообращённых медведя, держащих один — жёлтые стрелу и лук, другой — жёлтую лопату, и над ними жёлтое сияние наподобие звезды с лучами без числа».

Символика 
Флаг разработан на основе герба Северо-Енисейского района.

Издавна земли составляющие территорию современного района славились природным богатством и разнообразием. На флаге это символически отражено сочетанием жёлтого цвета (золота) и зелёного цвета и фигурами двух медведей. Медведь — хозяин леса, традиционный символ благородства, силы, величия, трудолюбия и упорства аллегорически показывает лучшие качества местных жителей.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, тепла и жизненной энергии, а также драгоценного металла (золота), добыча которого традиционно ведётся в Северо-Енисейском районе на протяжении многих десятков лет.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; цвет водных просторов, бескрайнего неба, а также снежных покровов, обилие которых характерно для Северо-Енисейского района, относящегося к районам Крайнего Севера.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, роста, возрождения и обновления, а также просторов Сибирской тайги.

Орудия, которые держат звери, отражают основные и традиционные занятия местного населения:

— лук и стрелы, взятые из исторического герба Сибирского царства, подчёркивают историческую преемственность поколений и также аллегорически указывают на развитые в районе охотхозяйства;

— лопата символизирует труд золотодобытчиков. На месте современного посёлка Северо-Енисейского в верховьях реки Безымянки находились прииски купца Алтынбаева и золотопромышленника Авенира Власова, открывшего здесь в 1908 году Авенировские рудники. Именно в связи с разработкой рудников был основан посёлок золотодобытчиков, который в 1932 году стал центром Северо-Енисейского района. Символику приисков дополняет золотое сияние в виде звезды без определённого числа лучей.

История 
Первый флаг Северо-Енисейского района был утверждён 18 декабря 2001 года решением сессии Северо-Енисейского районного Совета депутатов № 89-8.

Второй флаг Северо-Енисейского района был утверждён 5 апреля 2002 года решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов № 130-11.

Описание флага гласило: «Флаг Северо-Енисейского района (далее флаг) представляет собой прямоугольное полотнище светло-голубого цвета, окаймлённое золотой полосой или бахромой, отношение длины флага к его ширине 2,5 : 1,5 ед., ширина окаймляемой полосы или длина бахромы составляет 0,05 ед. Посредине флага расположен элемент герба Северо-Енисейского района — стилизованное солнце золотистого цвета с расходящимися в разные стороны лучами (количество лучей 32), на нём латинские буквы „Au“ красного цвета, соотношение указанного изображения к основному полотнищу составляет 1,95 : 0,63 ед., соотношение длины и высоты света солнца к основному полотнищу составляет 0,65 : 0,2 ед., соотношение латинских букв (Au) 0,24 : 0,17 ед., латинская буква (u) не должна превышать 2/3 высоты изображения латинской буквы (A). В левом верхнем углу флага Северо-Енисейского района, на расстоянии 0,05 ед. сверху и с левой стороны от края голубого полотнища, расположен элемент герба Северо-Енисейского района, видоизменённый геральдический щит синего цвета с изображением на нём фигурных букв „С-Е“ золотистого цвета, соотношение изображения по отношению к основному полотнищу — 0,32 : 0,35 ед. Параметры изображений элементов герба Северо-Енисейского района, расположенные на флаге, должны соответствовать параметрам аналогичных изображений на гербе Северо-Енисейского района. Соотношение размеров элементов герба, расположенных на флаге, определяется по их максимально удалённым точкам».

23 сентября 2011, в целях установления официальной символики Северо-Енисейского района соответствующей геральдическим требованиям, определённым федеральным законодательством и законодательством Красноярского края, руководствуясь методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов № 335-25, предыдущие решения о муниципальной символике были признаны утратившими силу и был утверждён новый, ныне действующий, флаг муниципального образования Северо-Енисейский район.

Символы района, ранее изготовленные и используемые в соответствии с отменяемыми решениями районного Совета, считаются историческим фактом и используются в качестве памятников истории района.

Авторский коллектив 
При разработке символики района осуществлялось активное взаимодействие с Союзом геральдистов России, представители которого оказывали непосредственную помощь в доработке действующей символики района с целью обеспечения её соответствия геральдическим требованиям. При этом непосредственное взаимодействие с Союзом геральдистов России (в лице К. Ф. Мочёнова) осуществлялось первоначально представителем администрации Северо-Енисейского района Н. В. Феофановой, а затем представителем аппарата Районного Совета А. В. Милютиной, все варианты предложений обсуждались с Главой района И. М. Гайнутдиновым. При работе в качестве руководства использовались Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утверждённые Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года, а также общие принципы разработки муниципальных флагов, утверждённые решением Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 15 мая 2003 года.

В основу разработки новой символики были положены цвета, используемые в ранее утверждённых Районным Советом гербе и флаге Северо-Енисейского района (голубой, зелёный и жёлтый), при этом из ранее утверждённой символики исключены буквенные обозначения, расположенный внутри герба «внутренний» геральдический щит синего цвета и обеспечена преемственность герба и флага (в том числе в части применяемых цветов), с соблюдением правила о том, что «основные формы переносятся из герба на флаг» и «чего нет в гербе, того не должно быть на флаге».

Первоначально при утверждения символики района в 2001—2002 годах использовались идеи местных авторов, в частности А. В. Кузина, доработанные по результатам коллективного обсуждения должностных лиц и специалистов администрации Северо-Енисейского района, Главы района, депутатов Северо-Енисейского районного Совета депутатов, представителей общественности района.

В дальнейшем в 2010—2011 годах в ходе работы над приведением символики района в соответствие геральдическим требованиям доработку символики района осуществляли:

— в части геральдической доработки: Константин Фёдорович Мочёнов;

— в части художественной обработки и компьютерного дизайна: Оксана Григорьевна Афанасьева;

— в части обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко;

— выбор варианта символики из предложенных Геральдической палатой после обсуждения по телефону произвёл Глава Северо-Енисейского района Ишмурат Минзаляевич Гайнутдинов;

— окончательная доработка (дополнение и уточнение обоснования, уточнение формулировок Положений): начальник отдела аппарата Северо-Енисейского Районного Совета депутатов А. В. Митлютина.

Примечания